Carlo Leone Reynaudi (1826-1926) – militare e politico italiano
 Castello Reynaudi – edificio di Costigliole Saluzzo
 Ettore Reynaudi (1895-1968) – calciatore italiano

Pagine correlate
 Reynaud